Assedio di Nicea (727), parte delle guerre tra Impero bizantino e Omayyadi.
 Assedio di Nicea (1077), parte delle guerre tra Impero bizantino e Turchi selgiuchidi.
 Assedio di Nicea (1097), parte della prima crociata e delle guerre tra Impero bizantino e Turchi selgiuchidi.
 Assedio di Nicea (1113), parte delle guerre tra Impero bizantino e Turchi selgiuchidi.
 Assedio di Nicea (1331), parte delle guerre bizantino-ottomane.

Battaglia di Nicea, una delle battaglie di Settimio Severo.

Pagine correlate
Nicea